Plessner, Plesner:
 Elias Plessner
 Helmuth Plessner